

Onomastica
Rinieri – variante del nome proprio Raniero

Persone
Antonio Rinieri (anche Antonio Renieri da Colle) – letterato e poeta italiano, membro della senese Accademia degli Intronati.
Simona Rinieri – pallavolista italiana.
 Giulia Rinieri de' Rocchi –  nobildonna italiana